Elias Brandel kan syfta på bland andra:

* Elias Brandel (1707–1754), svensk handelsman
 Elias Brandel (1884–1966), svensk ämbetsman